Agia (gemeente), plaats en fusiegemeente in Griekenland
 Agia (heilige), heilige uit de 7e en 8e eeuw